"Koeznetsov" (mannelijk, Russisch: Кузнецов) of "Koeznetsova" (vrouwelijk, Russisch: Кузнецова) is de op twee na meest voorkomende Russische achternaam, vergelijkbaar met de Nederlandse naam "Smit" en afgeleid van het Russische woord koeznets dat smid betekent.  De naam kan verwijzen naar:

Personen
 Aleksej Koeznetsov (politicus) (1905-1950), Sovjet-Russisch politicus
 Aleksej Koeznetsov (langlaufer) (1929-2003), Sovjet-Russisch olympisch sportman
 Aleksej Koeznetsov (pianist), musicus
 Aleksej Koeznetsov (zwemmer) (1968), Russisch zwemmer 
 Aleksej Koeznetsov (gitarist) (1941), Russisch gitarist 
 Anatoli Koeznetsov (1929-1979), Russisch schrijver
 Andrej Koeznetsov (1991), Russische tennisser
 Jevgenij Koeznetsov (1990), Russische schoonspringer
 Michail Koeznetsov (1952), Sovjet-Russisch roeier
 Michail Koeznetsov (1971), Kazachs triatleet
 Nikolaj Koeznetsov (1904-1974), Russisch admiraal en minister van de vloot
 Irina Koeznetsova, Russisch langebaanschaatsster
 Olga Koeznetsova, Russisch atlete
 Svetlana Koeznetsova, Russisch tennisster
 Vasili Koeznetsov (1901-1990), Russisch politicus
 Vjatjseslaw Koeznetsov, Wit-Russisch politicus

Overig
 Admiraal Koeznetsov (schip), vliegdekschip en vlaggenschip van de Russische Marine
 Koeznetsov (motoren), Russische fabriek van vliegtuigmotoren